Les lettres d'appel CJMS peuvent faire référence à deux stations de radio canadiennes distinctes :

 CJMS (1040 kHz), émettant à la fréquence  depuis Saint-Constant, en opération de 1999 à 2020.
 CJMS (1280 kHz), émettant à la fréquence  depuis Montréal, en opération de 1954 à 1994.

Homonymie de titre